Čatrnja est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Čatrnja, un village situé dans la municipalité de Gradiška et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Čatrnja, un village situé dans la municipalité de Krnjak, comitat de Karlovac ;
Čatrnja, un village situé dans la municipalité de Rakovica, comitat de Karlovac.